Метцингер (Мётцингер) — фамилия. 

Известные носители:
 Метцингер, Валентин (1699—1759) — словенский художник.
 Метцингер, Жан (1883—1956) — французский художник. 
 Метцингер, Томас (род. 1958) — немецкий философ.

См. также 
 Мётцинг
 Мётцинген